A-1 liga za 1999./2000. je bilo deveto izdanje najvišeg ranga hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene. 
Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je bila ekipa Gospić 83 Inero.

Ljestvice i rezultati

A-1 liga

A-1 mini liga 
Dvokružna liga, sa svim prenesenim rezultatima iz prvog dijela A-1 lige.

Završnica

Poveznice 
 A-2 liga 1999./2000.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.

1999-2000
ž-1-A-1